Rilevatore – sensore che rileva la misura di una grandezza fisica
 Rilevatore – chi effettua una rilevazione statistica
 Rilevatore – dispositivo per misurare il livello di combattimento in Dragon Ball
 Rilevatore di pipistrelli – strumento in grado di rilevare i suoni dei pipistrelli
 Rilevatore di movimento (o di presenza) – dispositivo in grado di rilevare i movimenti delle persone

Pagine correlate 
 Rivelatore